Biernaty to nazwa dwóch miejscowości w Polsce i sześciu miejscowości na Litwie.

Miejscowości w Polsce 
 Biernaty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Krasnosielc
 Biernaty – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, w gminie Lidzbark

Miejscowości na Litwie 
 Biernaty – wieś w rejonie ignalińsim w okręgu uciańskim
 Biernaty – wieś w rejonie poniewieskim w okręgu poniewieskim
 Biernaty – wieś w rejonie rosieńskim w okręgu kowieńskim
 Biernaty – wieś w rejonie szakowskim w okręgu mariampolskim
 Biernaty – wieś w rejonie szawelskim w okręgu szawelskim
 Biernaty – wieś w rejonie wileńskim w okręgu wileńskim

Miejscowości na Białorusi 

 Biernaty – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody.

Inne miejscowości:
 Biernaty Średnie, Chodkowo-Biernaty, Stare Biernaty, Wólka-Biernaty